XS steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Meeres
 Extra small, eine sehr kleine Konfektionsgröße
 Namsos in der Provinz Trøndelag, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung